Raimund IV. ist der Name folgender Personen:

Raimund IV. (Toulouse) (1041/1042–1105), Graf von Toulouse, Markgraf der Provence und Graf von Tripolis
Raimund IV. (Tripolis) († 1199), Graf von Tripolis und Regent von Antiochia 
Raimund IV. (Turenne) († 1243?), Vizegraf von Turenne